Meczet Królewski w Beracie
 Meczet Królewski w Isfahanie